Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Lukáš Klein ha sconfitto Zizou Bergs con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Andrej Martin (primo turno)
  Marcelo Tomás Barrios Vera (primo turno)
  Roman Safiullin (semifinale)
  Hugo Grenier (quarti di finale)

  Facundo Mena (primo turno) 
  Dominic Stricker (secondo turno) 
  Thomas Fabbiano (secondo turno) 
  Thiago Agustín Tirante (primo turno)

Qualificati 

  Shintaro Mochizuki (primo turno)
  Lukáš Klein (campione)
  Aldin Šetkić (secondo turno)

  Rémy Bertola (primo turno) 
  Lucas Gerch (secondo turno) 
  Andrey Chepelev (secondo turno)

Wildcard 

  Rudolf Molleker (primo turno)
  Henri Squire (semifinale)

  Marko Topo (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Troisdorf Challenger 2022